Il doppio del torneo di tennis Wembley Championship 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Bill Scanlon e Eliot Teltscher 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Robert Lutz /  Stan Smith (quarti di finale)

 Sandy Mayer /  Gene Mayer (semifinali)
 Brian Gottfried /  Frew McMillan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Wembley Championship 1980